Pajek je lahko:

 predstavnik pajkov, reda členonožcev
 predstavnik morskih pajkov, družine rakovic
 pajek, samodejen računalniški program za indeksiranje strani v svetovnem spletu
 Rdeči pajek, planetarna meglica v ozvezdju strelca
 Človek pajek (Spider-Man), izmišljeni superheroj iz stripov založbe Marvel Comics
 človek-pajek, vzdevek za človeka z izjemnimi plezalskimi sposobnostmi
 Pajek, sura (poglavje) v Koranu
 pajek, pripomoček pri snookerju
 Jožef Pajek, slovenski rimskokatoliški duhovnik, pisatelj in zgodovinar (1843–1901) (glej tudi priimek Pajk)
 Pajek in polž, slovenska basen
 tovornjak, namenjen odvozu nepravilno parkiranih avtomobilov